Een verkeersweg:
A85 (Duitsland), zie Bundesautobahn 85
A85 (Frankrijk)
A85 (Groot-Brittannië)